Лихорадка — неспецифический типовой патологический процесс, одним из признаков которого является изменение теплорегуляции и повышение температуры тела.
 Лихорадка — в славянской мифологии дух в облике женщины, поселяющийся в кого-нибудь и вызывающий болезнь

Заболевания 
 Тропическая лихорадка или болотная лихорадка — в просторечии так называется малярия.
 Лихорадка неясного генеза — ситуация, при которой повышение температуры тела пациента является основным или единственным симптомом.
 Геморрагическая лихорадка Марбург — острая вирусная болезнь, характеризующаяся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.
 Геморрагическая лихорадка — это острое лихорадочное заболевание вирусной этиологии.
 Геморрагическая лихорадка Эбола — острая вирусная высококонтагиозная болезнь, вызываемая вирусом Эбола.
 Сенная лихорадка — аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой растений.
 Лихорадка денге — вирусное заболевание.
 Жёлтая лихорадка — острое инфекционное арбовирусное заболевание.
 Острая ревматическая лихорадка — системное заболевание соединительной ткани.
 Лихорадка Дум-Дум (висцеральный лейшманиоз) — паразитарное тропическое заболевание.
 Лихорадка от кошачьих царапин — острое инфекционное заболевание, возникающее после укусов и царапин кошек.

Золотая лихорадка 
 Калифорнийская золотая лихорадка
 Бразильская золотая лихорадка
 Клондайкская золотая лихорадка — неорганизованная массовая добыча золота в регионе Клондайк в Канаде и на полуострове Аляска в конце XIX века
  — золотая лихорадка, которая произошла в Номе, Аляска, в 1899—1909 годах
 Золотая лихорадка в Фэрбанксе — золотая лихорадка, которая произошла в Фэрбанксе, Аляска, в начале 1900-х годов
 Золотая лихорадка в Виктории — неорганизованная массовая добыча золота в Виктории (Австралия)
 Золотая лихорадка в Сибири — неорганизованная массовая добыча золота в Томской губернии в первой половине XIX века

Фильмы 
Под названием «Лихорадка»:
 Лихорадка — французский фильм 1921 года.
 Лихорадка — американский боевик 1991 года.
 Лихорадка — американский триллер 1999 года (на IMDb).
 Лихорадка — американский фильм ужасов 2002 года (на IMDb).
 Лихорадка — американско-британская драма 2004 года.
 Лихорадка — итальянская комедия 2005 года (на IMDb).

Содержащие в названии слово «лихорадка»:
 Золотая лихорадка — комедия 1925 года режиссёра Чарльза Спенсера Чаплина.
 Лихорадка субботнего вечера — музыкальный фильм 1977 года режиссёра Джона Бэдэма.
 Детская лихорадка — мелодрама 1994 года.
 Лихорадка Джерико — драма 1993 года
 Пляжная лихорадка — комедия 1988 года
 Лихорадка белого света — фантастический фильм 1995 года режиссёра Тибора Такаса, 6 серия 1 сезона сериала «За гранью возможного».

Прочее 
 Золотая лихорадка — телеигра.